Le tournoi de tennis de Washington est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1990, classée en catégorie Tier II, se dispute du 19 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Zina Garrison, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Zina Garrison et Martina Navrátilová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Washington
 Saison 1990 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1990
Washington
Tennis aux États-Unis en 1990
Tennis en février 1990